Змагання з карате у ваговій категорії понад 61 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 7 серпня 2021 року.

Турнір

Груповий етап 
Група A

Група B

Нотатка:
1.Здобуто очок: EGY–14; CHN–13; SUI–10.

Фінальна стадія

Нотатки

Примітки

Посилання 
 Карате на офіційному сайті Олімпійських Ігор